Жан-Пьер Марьель (; 12 апреля 1932, Париж, Франция — 24 апреля 2019) — французский актёр, сыграл в более чем ста фильмах. Мэтр ярких комических ролей, он также сыграл трагические роли в таких фильмах, как «Все утра мира», «Серые души». За карьеру семь раз был номинирован на главную кинопремию Франции «Сезар» (трижды за главную роль и четырежды за роль второго плана), но ни разу не получил награду. Офицер Ордена Почётного легиона (2007).

Биография

Детство, юность 
Жан-Пьер Марьель родился в Париже, в семье промышленника и портнихи. Его первый актёрский опыт состоялся во время учёбы в средней школе. Там он со своими товарищами играл в пьесах Антона Павловича Чехова. Он первоначально хотел изучать литературу, но один из его учителей настоял на том, чтобы он стал актёром и поступил в «Высшую национальную консерваторию драматического искусства» (). В Национальной консерватории он познакомился с Жаном-Полем Бельмондо и Жаном Рошфором. После нескольких спектаклей в Комеди Франсез он переходит в Компанию Гренье-Юссено ().

Карьера 
Он начал играть в маленьких ролях в кино, начиная с 1957 года — «Большой блеф», «Все хотят меня убить». Мало довольный своим кинематографическим опытом, он возвращается к театральным подмосткам и кабаре, играя рядом с Ги Бедо () — французским комедийным актёром, сценаристом и певцом.

В 1960-е годы получает всё больше главных ролей. На широкие экраны выходят «Банановая кожура», «Уик-энд на берегу океана» режиссёра Анри Вернёя и «Дьявола за хвост».

В 1970-х годах он сыграл в большом количестве комедий. В 1973 году он играет одного из главных персонажей в комедии Жоржа Лотнера «Дипломатический багаж». Сыграл в фильмах «Пусть начнётся праздник», «Безупречная репутация», показав высокий уровень актёрской игры.

В фильме «Большое турне» он снялся вместе с Жаном Рошфором и Филиппом Нуаре.

Личная жизнь 
Жан Марьель с октября 2003 года был женат на французской актрисе Агат Натансон (), у него есть сын от предыдущего брака.

Агат Натансон () известна российскому зрителю по роли в фильме «Оскар», где главные роли исполнили Луи де Фюнес, Клод Риш и Клод Жансак. В этом фильме она сыграла дочь Бертрана Барнье (Луи де Фюнес) — Колетт Барнье.

Фильмография 

Блок

Альбер Данвиль

Награды и номинации

Интересные факты 
 Марьель часто был партнёром Филиппа Нуаре на съёмочной площадке.
 Марьель — большой любитель джаза и города Нью-Йорка.

См. также 
 Шагреневая кожа — роман О. де Бальзака,.

Примечания

Ссылки 
 
 Фильмография на Кино-Театр.ru
 Biographie Jean-Pierre Marielle на сайте «allocine.fr»
 Jean-Pierre Marielle на сайте «commeaucinema.com»

Киноактёры Франции
Комики Франции
Выпускники Высшей национальной консерватории драматического искусства